Norra Rödskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Norra Rödskär (syd Kökar, Åland), 
 Norra Rödskär (öst Kökar, Åland), skär,